Deutsch-Wagram, een gemeente in Oostenrijk
Slag bij Wagram, veldslag in 1809 bij Deutsch-Wagram
Wagram (Sankt Pölten), een stadsdeel van Sankt Pölten
Wagram (Polen), een dorpje in Polen
Wagram (North Carolina)
Wagram (metrostation), Parijs